Breitenberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:
 Breitenberg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Breitenberg (Holstein), Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Gemeindeteile:
 Breitenberg (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitenberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Breitenberg (Eichsfeld), Ortsteil von Duderstadt, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Breitenberg (Neuweiler), Ortsteil von Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Breitenberg (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Breitenberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortschaft von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Breitenberg (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Breitenberg (Gemeinde Edt), Ortschaft von Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Breitenberg (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft von Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Breitenberg (Gemeinde St. Oswald), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Breitenberg (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortschaft von Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

 Breitenberg (Leifers), gebirgiger Gemeindeteil von Leifers, Südtirol

sowie:
 Breitenberg (Farm), Landkreis Gobabis, Namibia
 Breitenberg (Kreis Schlawe/Pommern), deutscher Name von Gołogóra (Polanów), Woiwodschaft Westpommern, Polen

Berge (sortiert nach Höhe):
 Breitenberg (Daumengruppe) (1893 m), bei Hinterstein (Bad Hindelang), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Breitenberg (Tannheimer Berge) (1838 m), bei Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Breitenberg (Schafberggruppe) (1412 m), bei Burgau am Attersee (St. Gilgen), und St. Wolfgang am Wolfgangsee, Salzkammergut, Grenze Oberösterreich-Salzburg
 Breitenberg (Osterhorngruppe) (1260 m), bei Abersee am Wolfgangsee (St. Gilgen), Salzkammergut, Land Salzburg
 Breitenberg (Bregenzerwaldgebirge) (1105 m), bei Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Breitenberg (Thüringer Schiefergebirge) (844,1 m), zwischen Steinheid und Steinach, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Breitenberg (Thüringer Wald) (697,5 m), bei Ruhla, Wartburgkreis, Thüringen
 Großer Breitenberg (727,2 m), im Harz nahe Riefensbeek (Osterode am Harz), Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Kleiner Breitenberg (710,7 m), im Harz nahe Riefensbeek (Osterode am Harz), Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Breitenberg (Harz) (643,8 m), im Harz nahe Oderhaus und Odertaler Sägemühle (Braunlage), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Breitenberg (Röspe) (574,0 m), im Rothaargebirge bei Röspe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breitenberg (Haardt) (545,2 m), in der Haardt (Pfälzerwald) zwischen der Kalmit und Sankt Martin (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Breitenberg (Aue) (537,1 m), im Rothaargebirge bei Aue, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breitenberg (Gößweinstein) (498 m), in der Fränkischen Alb bei Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Großer Breitenberg (Wasgau) (457,0 m), im Wasgau (Pfälzerwald) nördlich von Wilgartswiesen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kleiner Breitenberg (Wasgau) (455,6 m), im Wasgau (Pfälzerwald) nördlich von Wilgartswiesen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Breitenberg (Treffurt) (447,3 m), im Ringgau zwischen Scherbda und Schnellmannshausen, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Braitenberg
 Breiteberg
 Breitenberger
 Breitenburg
 Breiter Berg